Carlo Lorenzetti (1858-1945) – scultore italiano
Carlo Lorenzetti (1934) – scultore italiano